Arsenijević ist der Familienname folgender Personen:

 Boban Arsenijević (* 1974), serbischer Slawist
 Filip Arsenijević (* 1983), serbischer Fußballspieler
 Milorad Arsenijević (1906–1987), jugoslawischer Fußballspieler 
 Stefan Arsenijević (* 1977), serbischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Vitomir Arsenijević (* 1937), serbischer Handballspieler und -trainer